Кубок независимости Армении () — одно из двух главных футбольных соревнований в Армении наряду с чемпионатом страны.

Основан в 1939 году и первоначально назывался «Кубок Армении», пока турнир был составной частью Кубка СССР. С получением Республикой независимости в 1992 году турнир обрёл нынешнее название.

Обладатели кубка Армянской ССР

Финалы

Обладатели титулов

Ссылки 
 Профиль на rsssf.com
 Профиль на klisf.info
 Профиль на soccerassociation.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на weltfussball.de
 Профиль на european-football-statistics.co.uk
 Видеофрагменты игр Кубка Армении на armenian-soccer.com